Het 17e Europees kampioenschap waterpolo voor vrouwen vond plaats van 14 juli tot 27 juli 2018 in het Piscines Bernat Picornell-complex in Barcelona, Spanje. Twaalf landenteams namen deel aan het toernooi. Nederland werd voor de vijfde keer Europees kampioen, Griekenland eindigde als tweede.

Voorronde 
De twaalf teams waren verdeeld over twee groepen van zes teams elk. De eerste vier teams van elke groep speelden tegen elkaar in de kwartfinales in cross-group-format, de resterende teams speelden voor de plaatsen negen t/m twaalf.  In de knock-outfase speelden de verliezende teams van elke ronde tegen elkaar om de overgebleven plaatsen achter de winnende teams.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindklassering

Europees kampioenschap waterpolo
Waterpolo in 2018
Waterpolo
Sportevenement in Barcelona